Семнадцатый Чемпионат Южной Америки был проведен в Монтевидео, столице Уругвая. Он стартовал 10 января 1942 года матчем Уругвай — Чили, а завершился 7 февраля 1942 года матчем Чили — Перу.

Соревнование было отмечено достижением сборной Аргентины, которая в матче с Эквадором, усилиями Хосе Мануэля Морено забила 500-й гол команды в истории чемпионатов Южной Америки, в том же матче был достигнут ещё один рекорд, Аргентина победила Эквадор 12:0, что до сих пор является самой крупной разницей голов между командами в чемпионатах и кубках Америки в матче.

Турнир состоял из группового этапа, в котором участвовало 7 команд, где все стречались между собой по разу. Два очка начислялось за победу, одно за ничью и ноль за поражение. В случае равенства очков у двух лидирующих команд назначался дополнительный матч.

Участники 
 Аргентина
 Бразилия
 Перу
 Парагвай
 Уругвай
 Чили
 Эквадор

Составы команд

Матчи 
10 января, 1942

11 января, 1942

14 января, 1942

17 января, 1942

18 января, 1942

18 января, 1942

21 января, 1942

22 января, 1942

22 января, 1942

24 января, 1942

25 января, 1942

25 января, 1942

28 января, 1942

28 января, 1942

31 января, 1942

31 января, 1942

1 февраля, 1942

5 февраля, 1942

5 февраля, 1942

7 февраля, 1942

7 февраля, 1942

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
7 Голов
 Эрминио Масантонио
  Хосе Мануэль Морено

6 Голов
 Пирилло

5 Голов
  Порта
  С. Варела

3 Гола
  Баудо Франко
  Барриос
  Л.Э. Кастро
  Сапирайн

Ссылки 
 ЧЮА на rsssf.com

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1942 году
Январь 1942 года
Февраль 1942 года
Международные соревнования по футболу в Уругвае
1940-е годы в Уругвае
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
Чемпионаты Южной Америки в Уругвае